Huawei Mate 20 Pro  — смартфон компанії Huawei, анонсований у жовтні 2018 року на міжнародній виставці IFA 2018 разом з іншим смартфоном з цієї лінійки Huawei Mate 20.

Продаж на світовому ринку розпочато у листопаді 2018 року. Апарат належить до категорії преміальних смартфонів.

Зовнішній вигляд 

Скляний корпус телефона має заокруглені боки та покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3. Екран майже безрамковий, займає близько 88 % передньої панелі. У краплеподібному вирізі, більшому за розмірами, ніж у Huawei Mate 20 приховані датчики розпізнавання обличчя. Телефон має захист від пилу та води за стандартом IP68.

Випускається у 5 кольорах — Emerald Green, Midnight Blue, Twilight, Pink Gold та Black.

Апаратне забезпечення 
Апарат має 8-ядерний процесор Hisilicon Kirin 980:

 2 ядра Cortex-A76 з частотою 2.6 ГГц,
 2 ядра Cortex A76 з частотою 1.92 ГГц,
 4 ядра Cortex-A55 з частотою 1.8 ГГц.

Графічний процесор — Mali-G76 MP10, призначений для сучасних ігор на високих значеннях FPS.

Huawei Mate 20 Pro має HUAWEI FullView дисплей типу IPS (RGBW) з діагоналлю 6.39" і роздільною здатністю 1440x3120 (538 ppi). Співвідношення сторін 19.5:9.

Внутрішня пам'ять телефона має обсяг 128 ГБ або 256 ГБ, оперативна пам'ять — 6 ГБ або 8 ГБ. Пам'ять може бути розширена за допомогою карти формату ND до 256 ГБ.

Незнімний акумулятор на 4200 мА·год має функцію швидкого заряджання Huawei SuperCharger 40 Вт (70 % за 10 хвилин).

Huawei Mate 20 Pro має 3 модулі камери Leica, всі модулі камери — кольорові:

 40 МП (f/1.8, ширококутна),
 20 МП (f/2.2, ультроширококутна),
 8 МП (f/2.4, телеоб'єктив, має 3 кратний оптичний зум).

Завдяки відмінним технічним характеристикам камери (гарній передачі кольору, мінімальним шумам та автофокусу) Huawei Mate 20 Pro відноситься до найкращих смартфонів з топовими камерами.

Фронтальна камера 24 МП (f/2.0), 26 мм ширококутна.

Програмне забезпечення 
Huawei Mate 20 Pro працює на операційній системі Android 9.0 (Pie) з графічною оболонкою EMUI 9.1.

Бездротові інтерфейси:​ WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 ГГц, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, точка доступу, Bluetooth 5.0, aptX HD, LDAC, NFC, ІЧ-порт.

Смартфон підтримує навігаційні системи:​ GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Додатково 
Сканер відбитків пальців знаходиться в екрані. Не має 3,5 виходу для навушників, є вихід USB Type-C 3.1.

Звук зі стереодинаміків Dolby Atmos.

У 2020 році ціна телефона стартує від 15637 грн.

Примітки 

Mate 20 Pro
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2018 році
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони із записом відео в 4K
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Смартфони, зняті з виробництва
Фаблети